Sainte-Maure désigne les toponymes (lieux, édifices) et les patronymes (personnalités portant ce nom) suivant :


Lieux
 Sainte-Maure, commune française, dans le département de l'Aube et la région Champagne-Ardenne ;
 Sainte-Maure-de-Touraine, commune française, dans le département d'Indre-et-Loire et la région Centre, chef-lieu du canton de Sainte-Maure-de-Touraine et de la Communauté de communes de Sainte-Maure-de-Touraine ;
 Sainte-Maure-de-Peyriac, commune française, dans le département de Lot-et-Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine ;
 Balmoral–Saint-Maure, village du Nouveau-Brunswick au Canada ;
 Sainte-Maure, ancien nom de l'île Ionienne de Leucade
 Le Plateau de Sainte-Maure, une région naturelle située dans le département d'Indre-et-Loire.

Prénom et patronyme

Saintes des Églises chrétiennes 
Voir

Personnalités portant ce patronyme 
 Benoît de Sainte-Maure est un poète normand ou tourangeau de la fin du .
 Guillaume de Sainte-Maure (vers 1140 – vers 1205), seigneur de Sainte-Maure en Touraine, participe à la Troisième croisade.
 Guillaume de Sainte-Maure (chancelier) (+ 1335), chancelier de France sous Philippe VI de Valois
 Louis de Sainte-Maure, marquis de Nesle et comte de Joigny, puis comte de Laval, sous le nom de Guy XVIII de Laval en 1547.
 Charles de Sainte-Maure, duc de Montausier (°1610 - +1690), était le gouverneur du Grand Dauphin, fils de Louis XIV.
 Charles de Sainte-Maure, marquis d'Augé (°1655 - +1744), vice-amiral de France commandant de la flotte du Levant, neveu du précédent.

Production agricole 
 Sainte-maure de touraine est l'appellation d'origine d'un fromage de chèvre de l'ancienne province de la  Touraine.

Voir aussi